Clément Mignon ist der Name folgender Personen:

* Clément Mignon (Schwimmer) (* 1993), französischer Schwimmer
 Clément Mignon (Triathlet) (* 1999), französischer Triathlet